Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Чжань Хаоцін грала в парі з Флавією Пеннеттою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Мартіна Хінгіс і Саня Мірза.
Чжань Юнжань грала в парі з Чжен Цзє, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Каролін Гарсія і Катарина Среботнік з рахунком 6–7(5–7), 2–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Aegon International, парний розряд
2015